XXV мужской молодёжный чемпионат Европы по волейболу проходил в 2016 году с участием команд, составленных из игроков не старше 1997 года рождения. Матчи финального турнира сыграны со 2 по 10 сентября в Пловдиве и Варне. Чемпионский титул завоевала сборная Польши, восемь игроков которой полтора года назад также побеждали на чемпионате Европы U19.

Отборочные игры 
В отборочных играх участвовали 33 сборные. Семь победителей групп второго этапа завоевали путёвки в финальный турнир чемпионата, а команды, ставшие в группах вторыми, наряду со сборной Дании, финишировавшей третьей с лучшими дополнительными показателями, вышли в заключительный этап квалификации, где разыграли ещё четыре путёвки в финальный турнир. Команда Болгарии на правах его организатора от процедуры квалификации была освобождена.

Жеребьёвка финального турнира состоялась 7 июня в Софии.

Первый этап

Второй этап

Третий этап

Финальный турнир

Арены 
 Пловдив: «Колодрума» — группа I, плей-офф.
 Варна: Дворец культуры и спорта — группа II.

Групповой этап

Группа I

Группа II

Плей-офф

За 5—8-е места

За 1—4-е места

1/2 финала

Матч за 3-е место

Финал

Символическая сборная и MVP 

MVP чемпионата был признан Олег Плотницкий.

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Турнир на сайте Европейской конфедерации волейбола

2016
2016 год в волейболе
Спорт в Болгарии в 2016 году
Сентябрь 2016 года
Международные спортивные соревнования в Пловдиве
Международные спортивные соревнования в Варне
Волейбол
Чемпионаты Европы в Болгарии
Международные соревнования по волейболу в Болгарии